Йосеф:
Фамилия
 Йосеф, Дов (1899−1980) — израильский государственный деятель.
 Йосеф, Ицхак — главный сефардский раввин Израиля с 2013 года, сын Овадьи Йосефа.
 Йосеф, Овадья — бывший главный сефардский раввин Израиля, духовный лидер партии «ШАС».
 Йосеф, Томер (род. 1975) — израильский вокалист.
 Йосеф, Яаков — израильский раввин и политик, сын Овадьи Йосефа.
 Йосеф, Джван (род. 1984) — шведско-сирийский художник.

Имя
 Йосеф